László Andor (1874–1908) aljárásbíró
 László Andor (1897–1959) színész
 László Andor (1914–1993) közgazdász, államtitkár, MNB elnöke, egyetemi tanár